Purjesz Zsigmond (1845–1896) belgyógyász, orvostörténész
Purjesz Zsigmond (1846–1918) belgyógyász, egyetemi tanár